Standop ist der Familienname folgender Personen:
Ewald Standop (1921–2018), deutscher Anglist, Linguist und Mediävist
Jutta Standop (* 1964), deutsche Erziehungswissenschaftlerin